Wojna austriacko-szwajcarska (1385-1388)
 Wojna austriacko-szwajcarska (1460)
 Wojna austriacko-szwajcarska (1499)